Przełęk ist ein polnischer Ortsname:
 Przełęk, Dorf im Powiat Nyski, Woiwodschaft Oppeln, bis 1945: Preiland, Kreis Neisse, Oberschlesien
 Przełęk (Płośnica), Dorf im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1939 bis 1945: Przellenk, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, 1931 bis 1939 und nach 1945: - Przełęk Duże (Groß Przellenk),- Przełęk Kościelny, und: - Przełęk Mały (Klein Przellenk)